Lechau ist der Ortsname von

 Lechau (Königsbrunn), Ortsteil der Stadt Königsbrunn, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lechau (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Lechau (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lechau, Ortswüstung bei Riesa
Siehe auch:
 Lechaue